Attilio Bertolucci (1911-2000), poète italien du  ;
Bernardo Bertolucci (1941-2018), réalisateur italien.
Bruno Bertolucci (1921-2009), coureur cycliste italien.
Giuseppe Bertolucci (1947-2012), réalisateur italien.
Luana Bertolucci Paixão (1993-), footballeuse internationale brésilienne.
Paolo Bertolucci (1951-), joueur de tennis professionnel italien.

Homonymie de patronyme italien